Гонда:

Топонимы 
 Гонда — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Гонда — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Гонда — село в Еравнинском районе Бурятии.

Персоналии 
 Гонда, Карой (1889—1969) — венгерский архитектор.
 Гонда, Ласло (род. 1988) — венгерский шахматист, гроссмейстер.
 Гонда, Михаил Степанович (1928—1972) — известный металлург, Герой Социалистического Труда.
 Гонда, Сюити (род. 1989) — японский футболист.
 Гонда, Ян (1905—1991) — известный нидерландский востоковед и индолог.